Mazzanta ima više značenja:
 Mazzanta, Livorno
 Mazzanta, Verona